Smile () может означать:

Музыка

Группы 
 Smile — британская рок-группа.
 Smile.dk — шведская поп-группа.

Альбомы 
 Smile — незавершённый альбом американской рок-группы The Beach Boys.
 Smile — пятый студийный альбом американской певицы Кэти Перри.

Песни 

 «Smile» — песня Кэти Перри с одноимённого альбома.
 «Smile» — песня Лили Аллен, сингл с альбома Alright, Still.
 «Smile» — песня Дэвида Гилмора, сингл с альбома On an Island.
 «Smile» — песня Аврил Лавин, сингл с альбома Goodbye Lullaby.
 «Smile» — песня на музыку Чарли Чаплина.
 «Smile» — песня Scarface, сингл с альбома The Untouchable.
 «Smile» — песня Juice WRLD и The Weeknd с альбома Legends Never Die.

Другое 
 «ReLEx SMILE» — метод фемтосекундной лазерной коррекции зрения

См. также 
 SMILES
 СМАЙЛ (космический проект)
 Смайл